

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe 
 Zamieście – część miasta Chojnice
 Zamieście – część miasta Wyszogród
 Zamieście – część wsi Konstantynów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Zamieście – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Zamieście – część wsi Łysa Góra w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno
 Zamieście – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Zamieście – część wsi Drzymałowo w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Zamieście – osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice